Peter Norfolk ha battuto in finale David Wagner 6–2, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Torneo

Australian Open 2008